.

Varianti
Femminili: Elfled

Origine e diffusione
È una forma latinizzata del nome anglosassone Ælfllaed, formato da ælf ("elfo") e flæd ("bellezza", "purezza"). Il primo elemento viene talvolta ricondotto ad æðel ("nobile"), dando ad Elfleda un'etimologia che è però propria del nome Etelfleda (col quale viene confuso da tempo).

Dopo la conquista normanna dell'Inghilterra il nome si rarificò; venne ripreso nel XIX secolo, ma ad oggi è nuovamente considerato arcaico.

Onomastico
L'onomastico si può festeggiare l'8 febbraio in memoria di sant'Elfleda di Whitby, badessa, oppure anche il 23 ottobre in ricordo di sant'Elfleda (o Etelfleda) di Ramsey, anch'essa badessa.

Persone

Elfleda di Whitby, religiosa e santa britannica

Note

Prenomi di origine anglosassone